Николай Греков:
 Греков, Николай Васильевич (1785—1825) — русский генерал-майор, участник Кавказских походов.
 Греков, Николай Иванович (1886—1951) — русский советский, шахматист, шахматный историк и литератор.
 Греков, Николай Порфирьевич (1807—1866) — русский поэт-переводчик.
 Греков, Николай Семёнович (1906—1974) — Герой Советского Союза.